H.A. Lorentz kan verwijzen naar
Hendrikus Albertus Lorentz - Nederlands expeditieleider en diplomaat
Hendrik Antoon Lorentz - Nederlands natuurkundige